Волнат Крик има више значења:
 Волнат Крик (Аризона)
 Волнат Крик (Охајо)
 Волнат Крик (Калифорнија)
 Волнат Крик (Северна Каролина)